Austria:
 Getzersdorf – miejscowość w gminie Pyhra w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie St. Pölten-Land

Zobacz też:
 Inzersdorf-Getzersdorf